Аурелио Родригез има више значења:

 Аурелио Родригез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аурелио Родригез (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику